Corsarios puede referirse a:

Corsario (del latín cursus ['carrera']) era el nombre que se concedía a los navegantes que, en virtud del permiso concedido por un gobierno en una carta de marca o patente de corso, capturaban y saqueaban el tráfico mercante de las naciones enemigas de ese gobierno.

Corsarios (FAA) equipo de football americano de Argentina miembro de Football Americano Argentina.